Delegado de polícia
 Delegado sindical
 Delegado-Chefe
 Delegado Geral da Polícia Civil
 Delegado (Congresso dos Estados Unidos)
 Serviço de Delegados dos Estados Unidos
 Delegado (mestre-sala)

Ver também

Desambiguação